Юго-Западное викариатство — викариатство Московской епархии Русской православной церкви, объединяющее благочиния в Юго-Западном административном округе города Москвы. Включает в себя два благочиния — Андреевское и Параскево-Пятницкое.

Образовано 27 декабря 2011 года решением Священного Синода.

Управляющие викариатством 
 Иринарх (Грезин) (31 декабря 2011 — 16 марта 2013), епископ Красногорский.
 Феофилакт (Моисеев) (16 марта 2013 — 27 ноября 2021), епископ Дмитровский.
 Пантелеимон (Шатов) (с 27 ноября 2021), епископ Верейский.

Андреевское благочиние 

Объединяет храмы в районах Гагаринский, Академический, Котловка, Ломоносовский, Черёмушки, Обручевский, Коньково и Зюзино.

Благочинный — протоиерей Николай Карасев, настоятель храма Живоначальной Троицы в Старых Черёмушках.

Параскево-Пятницкое благочиние 

Объединяет храмы в районах Северное Бутово, Южное Бутово, Тёплый Стан, Ясенево.

Благочинный — протоиерей Анатолий Кожа, настоятель храма Параскевы Пятницы в Качалове.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Юго-Западного викариатства
 Викариатство на сайте Московской епархии

Викарные кафедры Московской епархии